Arthur Fadden – politico australiano
 Fadden – sobborgo di Canberra 
 Tom Fadden – attore

Pagine correlate 

McFadden